Зи́нченко () — распространённая украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Зинченко, Александра Тимофеевна (1924—2000) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза. 
 
 Зинченко, Анатолий Алексеевич (род. 1949) — советский футболист.
 Зинченко, Андрей Петрович (род. 1972) — российский шоссейный велогонщик.
 Зинченко, Анна Владимировна (1929—2016) — Герой Социалистического Труда.
 Зинченко, Арсен Леонидович (род. 1948) — украинский историк и политик.

В 
 Зинченко, Валентин Николаевич (1923—1986) — советский лётчик, Герой Советского Союза.

Е 
  (род. 1970), украинский телеведущий и спортивный журналист.
 Зинченко, Екатерина Григорьевна (род. 1960) — советская и российская актриса театра и кино.

И

М 
 Зинченко, Максим Владимирович (род. 1991) — киргизский футболист, вратарь.

Н 
 
 Зинченко, Никифор Николаевич (1911—1979) — Герой Советского Союза.

О

П

Р 
 Зинченко, Рена Абульфазовна (род. 1963) — российский учёный-генетик, член-корреспондент РАН (2022).

С 
 Зинченко, Сергей Филиппович (1919—1992) — Герой Советского Союза.
 Зинченко, Станислав Васильевич (род. 1968) — российский государственный деятель, глава города Камышин.

Т 
 Зинченко, Татьяна Дмитриевна (род. 1947)  — советский и российский гидробиолог.
 Зинченко, Татьяна Петровна (1939—2001) — советский и российский психолог.

Ф 
 Зинченко, Федосья Яковлевна (1914—1961) — Герой Социалистического Труда.
 Зинченко, Фёдор Матвеевич (1902—1991) — советский военачальник, Герой Советского Союза.

Ю

Я 
 Зинченко, Ярослав Михайлович (род. 1987) — украинский шахматист, гроссмейстер.

См. также 
 Зинченково
 Зенченко
 Зиничев
 Зирченко